Jardim ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien

 Jardim (Ceará)
 Jardim (Mato Grosso do Sul)
 Jardim (São Paulo)
 Jardim Alegre
 Jardim de Angicos
 Jardim de Piranhas
 Jardim do Mulato
 Jardim do Seridó
 Jardim Olinda

Jardim ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto João Jardim (* 1943), portugiesischer Politiker
 José Leopoldo de Bulhões Jardim (1856–1928), brasilianischer Politiker
 Léo Jardim (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Leonardo Jardim (* 1974), portugiesischer Fußballtrainer
 Lucrécia Jardim (* 1971), portugiesische Leichtathletin
 Maurício da Silva Jardim (* 1969), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Rondonópolis-Guiratinga
 Serafim Gomes Jardim da Silva (1875–1969), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Diamantina